Iório ist der Familienname folgender Personen:

 Átila Iório (1921–2002), brasilianischer Schauspieler
 Fernando Iório Rodrigues (1929–2010), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof in Palmeira dos Índios